Hootenanny (term), in de Amerikaanse volksmond een woord voor iets of iemand waarvan men niet op de naam kan komen
 Hootenanny (muziekprogramma), een jaarlijks terugkerend Brits muziekprogramma dat sinds 1993 op televisie wordt uitgezonden op oudejaarsavond